Kiss Unplugged е четвърти концертен албум на американската рок група Kiss. Издаден е на 12 март 1996 г. от Mercury Records.

Обща информация 
На 9 август 1995 г. групата свири на „MTV Unplugged“. Пол Стенли и Джийн Симънс се свързват с бившите членове Питър Крис и Ейс Фрели и ги канят да участват. Реакцията на феновете за Крис и Фрели в шоуто е толкова положителна, че през 1996 г. оригиналният състав на Kiss се събира за първи път от 1979 г. насам.

„Звукът е оглушителен: звукът от историята на рокендрола, който идва в пълен състав в телевизионното студио“, пише Дон Кей от „Kerrang!“

Той отбеляза единствения път, когато оригиналните членове се представят публично без грима си и единственият път, когато Фрели и Крис са на сцена с Ерик Сингър и Брус Кулик.

Състав 
 Пол Стенли – вокали, акустична китара
 Ейс Фрели – акустична китара, вокали
 Брус Кулик – китара
 Джийн Симънс – акустичен бас, вокали
 Ерик Сингър – барабани, вокали
 Питър Крис – барабани, вокали

Песни

Позиции в класациите 
 Албум

 Сингли

Източници 

Албуми на Кис
Музикални албуми от 1996 година
Концертни албуми